Безумный спецназ:

 Безумный спецназ — книга Джона Ронсона.
 Безумный спецназ — фильм Гранта Хеслова по одноимённой книги британского журналиста Джона Ронсона.